Les Cent Jours peut faire référence à :

 Les Cent-Jours, une période de l'histoire de  ;
 Les Cent Jours, un roman uchronique de Guy Konopnicki imaginant l'élection de Jean-Marie Le Pen en 2002 ;
 Les Cent Jours, un film italien réalisé par Giovacchino Forzano, en 1936.